Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1921, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 30 de Maio de 1921.

1921
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1921